Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 4 × 400 méteres váltófutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 7. és 8. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női női 4 × 400 méteres váltófutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első három helyezett váltója automatikusan az döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 2 váltó került tovább.

Döntő 
A döntőt augusztus 8-án rendezték.

Források 

N400x4